Frickel ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Frickel (Pseudonym Wiljalba Frikell) (1817–1903), deutscher Zauberkünstler
 Kurt Hermann Frickel (1939–2011), deutscher Lehrer und Johann Sebastian Bach-Forscher
 Mathias Frickel (1833–1911), deutscher Maler
 Rudolf Frickel (1932–2020), deutscher Fußballschiedsrichter
 Thomas Frickel (* 1954), deutscher Regisseur und Filmproduzent

Siehe auch:
 Frikell